Čou může znamenat:

 Dynastie Čou – čínská dynastie v 11. – 3. století př. n. l.
 Čou (příjmení) – čínské příjmení ()

 Ti-sin (1105–1046 př. n. l.) – též jako „král Čou“, poslední panovník dynastie Šang

 Kraje čou – historické správní celky v Číně, v ČLR použito v názvu autonomních krajů (c’-č’-čou)

Různé čínské státy pojmenované po dynastii Čou, pozdějšími historiky rozlišené přívlastky (Severní, Pozdní atd.):
 Severní Čou (557–581) – stát v severovýchodní a východní Číně v období severních a jižních dynastií
 Čou (690–705) – název Číny za vlády císařovny Wu Ce-tchien
 Pozdní Čou (951–960) – severočínský stát období pěti dynastií a deseti říší
 Království Čou (1354–1357) – plným názvem „království Velké Čou“, jeden ze států vzniklých v povstání rudých turbanů
 Čou (1678–1681) – jihočínský stát Wu San-kueje